Porcellio puede referirse a:
 Porcellio es un género de crustáceos del orden Isopoda, conocidos como cochinillas de la humedad.

 il Porcellio, Giannantonio de' Pandoni,  fue un humanista y escritor italiano del siglo XV.